Сандлер (; Сендлер) — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Адам Сендлер — американський комік, актор, музикант, сценарист і кінопродюсер.
 Дмитро Сандлер — член Партії регіонів; колишній народний депутат України.
 Ер'ян Сандлер — шведський ковзаняр, олімпійський медаліст.
 Леонід Сандлер — інженер-конструктор, лауреат Шевченківської премії.
 Рікард Сандлер — шведський політичний і державний діяч.
 Оскар Сандлер — радянський і український композитор.
 Семен Сандлер — радянський лінгвіст і педагог.

Див. також 
Ірена Сендлерова

Єврейські прізвища